

Миролюбово — село, Бургаська область

Миролюбово — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область